Název Radovesnice má více obcí:
 Radovesnice I, obec v okrese Kolín
 Radovesnice II, obec v okrese Kolín
podobný název má
 Radovesice, obec v okrese Litoměřice
 Radovesice, zaniklá obec v okrese Teplice